generaal Luis María Campos - Argentijns militair en politicus, naamgever van onderstaande plaats
 General Campos (Entre Ríos) - Argentijnse plaats